Полуостров Белл (), известный ранее как остров Белл () — юго-восточная часть острова Саутгемптон в Канадском Арктическом архипелаге, расположен в регионе Киваллик канадской территории Нунавут.

Расположение 
Полуостров находится в непосредственной близости от инуитского поселения Корал-Харбор. Южные берега составляют северную границу Гудзонова залива, а восточные омываются заливом Фокс. Этот район часто посещают полярные киты. Имеется несколько крупных заливов. Гора  на севере полуострова является самой его высокой точкой — 213 метров.

История 
Полуостров назван в честь , управляющего Компанией Гудзонова залива и исследователя.

На полуострове расположены пять археологических памятников, руин поселений , представителей древнеэскимосской культуры Дорсет. Садлермиуты перестали существовать как народ зимой 1902—1903 годов, когда привнесённая европейцами инфекционная болезнь убила всех за несколько недель. После этого на острове обосновались , переселившиеся из районов Репалс-Бей и .

В 1910 году полярный исследователь  переименовал остров Саутгемптон и исправил картографическую ошибку, согласно которой Белл был отдельным островом.

Ссылки

Примечания 

Полуострова Канады
География Нунавута